Canada var vært og deltog i Vinter-OL 2010 i Vancouver, British Columbia. Canada tidligere været vært ved sommer-OL 1976 i Montreal og Vinter-OL 1988 i Calgary. Canada sendte et hold af 206 atleter (116 mænd, 90 kvinder); deltagere i alle 15 sportsgrene. Den canadiske Olympiske Komité (COC) havde oprindeligt sat et mål om at vinde flest medaljer ved OL, hvor de skønnede ville betyde, at de skulle vinde mellem 28 og 34. Dette mål blev trukket tilbage af COC den 22. februar 2010. Canada, med 26 medaljer, overgik deres tidligere bedste medaljeresultater i 2006, hvor atleter vandt 24 medaljer (herunder syv guld), flest medaljer nationen nogensinde har vundet ved en ikke-boykottede OL (sommer-eller vinter-OL).

Efter ikke på toppen af podiet i Montreal og Calgary, vandt Canada sin første guldmedalje på hjemmebane i Vancouver, og ødelagde flere olympiske medaljeoptegnelser. Den 14. februar blev freestyle skiløber Alexandre Bilodeau den første canadier, til at vinde en guldmedalje på hjemmebane. Den 27. februar Canada skrev historie ved at vinde flest guldmedaljer, som værtsland ved et vinter-OL med 14 guldmedaljer, og overgår den tidligere rekord på 10 fastsat af Norge i 1994 og USA i 2002. Canada færdiggjorde Vinter-OL med rekorden for flest guldmedaljer ved et enkelt vinter-OL, med 14, med én mere end den tidligere rekord på 13 fastsat af Sovjetunionen i 1976 og Norge i 2002.

I 2010 blev Brian McKeever den første canadiske atlet, som stillede op, til både det paralympiske og det olympiske hold, selv om han ikke konkurrerede i de olympiske lege.

Medaljevindere 

| width="78%" align="left" valign="top" |

| width="22%" align="left" valign="top" |

Alpint skiløb 

Den canadiske alpint skiløb hold er garanteret 14 atleter, der er faldet fra de oprindelige 22 (det maksimale antal et land kan stille op med). Dtn internationale skiforbund (FIS), at antallet af de samlede alpine skiløbere vil være begrænset til 320 , og at nogle af de garanterede pladser ville gå til mindre nationer, så der vil være en mere international felt. Canada blev oprindeligt sikret 14 skiløbere, selv om antallet senere blev hævet til 18, og kan stadig indstille med et fuldt hold på 22, hvis andre atleter opfylder kvalifikationskravene. Gary Allan, formand for Alpine Canada , mener, at Canada bør tillades 22, med argumentererne om, at tv-dækningen og tilskuernes modtagelse vil være bedre. Canada var tilladt et team af 19 skiløbere, der blev annonceret den 27. januar 2010. Dette tal blev senere øget til 22, da andre nationer var ude af stand til at udfylde deres kvoter.

Forud for offentliggørelsen af holdet, blev flere atleter, der menes at være medaljekandidater såret alvorligt nok til at holde dem ude af OL, herunder John Kucera, Kelly VanderBeek, François Bourque og Jean-Philippe Roy.

Mænd

Kvinder

Referencer 

2010
2010